Basista – muzyk, instrumentalista, który gra na instrumencie basowym

Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Basista – polski historyk
 Maksymilian Basista – polski działacz polityczno-społeczny
 Władysław Basista – rzymskokatolicki duchowny, pedagog, filolog, logopeda, działacz społeczny